Али Хејз (; Монтана, САД, 10. мај 1987) америчка је порнографска глумица.

Каријера 
Порно-филмове је почела снимати 2009. године. Године 2011. потписала је уговор са продуцентском кућом -{Vivid Entertainment}-. Амерички часопис Пентхаус је прогласио „љубимицом“ () за месец јануар 2014. године.

Наступила је у више од 180 порно-филмова. За себе каже да је бисексуалка.

Награде и номинације

Слике

Референце

Спољашње везе 

 
 Профил на ИАФД Упозорење: експлицитни порнографски садржај

Рођени 1987.
Америчке порно глумице
Пентхаусове љубимице
ЛГБТ+ глумци